Davignon ist der Familienname folgender Personen:

 Étienne Davignon (* 1932), belgischer Politiker und Geschäftsmann
 Jacques Davignon (1887–1965), belgischer Botschafter
 Julien Davignon (1854–1916), belgischer Politiker
 Pierre Albert Gilles Davignon (1912–1945), belgischer römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer